Wahlstorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Wahlstorf (Mecklenburg), een ortsteil van Gehlsbach in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren